

Personen
Stanley Rossiter Benedict (1884-1936), een Amerikaans scheikundige
Julius Benedict (1804-1885), een Engels componist en pianist

Locaties
Benedict (Kansas)
Benedict (Nebraska)
Benedict (North Dakota)

Zie ook
 Benedictus (doorverwijspagina)